

Олейте — місто, штат Колорадо
 Олейте — місто, штат Канзас